Cladopelma är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1921. Cladopelma ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Cladopelma